De eindronde is een afvalsysteem met 20 spelers (10 dubbelparen). Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen drie sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2019.

Eindronde 

2019
Tafeltennis in 2019
Sportevenement in Zwolle